Eli és principalment el nom en hebreu:
 Eli (nom), nom propi, cognom, o nom abreujat

Entreteniment 
 Eli (pel·lícula de 2015), una pel·lícula tàmil
 Eli (pel·lícula de 2019), una pel·lícula de terror estatunidenca
 Eli (àlbum de Jan Akkerman) (1976)
 Eli (àlbum de Supernaut) (2006)

Persones 
 Per al nom propi, a dalt del tot.
 Elí (figura bíblica)
 Algú de la Universitat Yale, provinent d'Elihu Yale

Llocs 
 Eli (Kentucky), EUA
 Eli (Nebraska), EUA
 Eli (Virgínia de l'Oest), EUA
 Alni, Província d'Ardabil, Iran, també conegut com a Elī
 Eli, Mateh Binyamin, assentament israelià
 Éile o Éli, un regne medieval de l'Illa d'Irlanda

Altres usos 
 ELI (llenguatge de programació)
 Earth Learning Idea
 Environmental Law Institute, organització estatunidenca de política medioambiental
 European Law Institute
 European Legislation Identifier

Vegeu també 
 Gens Èlia